Газовый баллон — сосуд под избыточным давлением для хранения газов. Также к нему можно отнести:

 Газобаллонное оборудование автомобиля — оборудование для хранения и подачи в двигатель газа.
 Газовый баллончик — орудие самозащиты в виде аэрозольного баллона.

См. также 
 Аэрозольный баллон — устройство для распыления жидких веществ или краски.
 Автосифон — бытовой сосуд для приготовления и (или) хранения газированной воды и напитков.